Kavvadias ist der Familienname folgender Personen:

 Epameinondas Kavvadias (1886–1965), griechischer Admiral
 Nikos Kavvadias (1910–1975), griechischer Dichter
 Panagiotis Kavvadias (1850–1928), griechischer Archäologe